FC pode referir-se a:
 Clube de futebol, entidade desportiva
 Escolha do defensor (fielder's choice), no beisebol
 Região Fc, na biologia
 Método de fluxo contínuo, método farmacêutico
 Código da IATA para a Finncomm Airlines

Desambiguações de siglas